Krugle - wyszukiwarka kodów źródłowych zaprojektowana specjalnie dla programistów. Pozwala ona na przeszukiwanie kodów źródłowych, komentarzy, definicji/wywołań funkcji oraz definicji klas w jednym lub wszystkich językach programowania.

Linki zewnętrzne 
 http://krugle.com/

Wyszukiwarki internetowe